HKI steht für:
 Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik, Spartenverband
 Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie – Hans-Knöll-Institut (HKI), außeruniversitäre Forschungseinrichtung
 Bahnhof Kirchweyhe (DS100-Code)

.hki steht für:
 Dateinamenserweiterung, Archiv-Datei, WinHKI, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/H

Abkürzung